Espero – figura della mitologia greca
 Espero – romanzo del 1795 dello scrittore tedesco Jean Paul
 Espero – poesia del poeta nazionale romeno Mihai Eminescu
 Espero – cacciatorpediniere della Regia Marina, varato nel 1904, poi rinominato Turbine
 Espero – cacciatorpediniere della Regia Marina, varato nel 1927
 Espero (F 576) – fregata antisom della Marina Militare italiana
 La Espero – poesia in esperanto di Ludwik Zamenhof, musicata nel 1909 e talvolta considerata un inno del movimento esperantista
 Bona Espero – casa-scuola ad Alto Paraíso de Goiás (Brasile), dove la lingua ufficiale è l'esperanto
 Daewoo Espero – autovettura prodotta della Daewoo

Altri progetti